Jean Cariou (Peumerit, Francia, 23 de septiembre de 1870-Boulogne-Billancourt, 7 de octubre de 1951) fue un oficial del caballería y jinete francés de salto ecuestre. Durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 obtuvo tres medallas, dos en salto y una en concurso completo.

En el concurso de saltos montó el caballo Mignon y ganó el oro individual y la plata por equipos. Por su parte en la prueba de tres días montó a Cocotte logrando el tercer lugar, adjudicándose la medalla de bronce.

Referencias 

Jinetes de Francia
Jinetes en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912
Medallistas olímpicos de oro de hípica
Medallistas olímpicos de plata de hípica
Medallistas olímpicos de bronce de hípica
Medallistas olímpicos de oro de Francia
Medallistas olímpicos de plata de Francia
Medallistas olímpicos de bronce de Francia
Medallistas olímpicos de oro de Estocolmo 1912
Medallistas olímpicos de plata de Estocolmo 1912
Medallistas olímpicos de bronce de Estocolmo 1912
Jinetes de salto ecuestre
Nacidos en Bretaña
Fallecidos en Boulogne-Billancourt